Vincent Lukáč, slovaški hokejist, * 14. februar 1954, Košice, Slovaška.

Lukáč je v češkoslovaški ligi igral za kluba HK Košice in Dukla Jihlava, s katerim je v sezoni 1981/81 osvojil naslov državnega prvaka. V tujini je igral za klube Star Bulls Rosenheim v nemški ligi, Wiener EV v avstrijski ligi ter Fife Flyers in Streatham Redskins v britanski ligi. Leta 1982 je bil kot 202. izbran na NHL naboru s strani kluba Quebec Nordiques, toda v ligi NHL ni nikoli zaigral.

Za češkoslovaško reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, kjer je bil dobitnik ene srebrne medalje, ter štirih svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik po dveh zlatih in srebrnih medalj. Za reprezentanco je odigral 146 tekem, dosegel pa 70 golov.

Tudi njegov zet Jiří Bicek je hokejist. Leta 1983 je prejel nagrado Zlatá hokejka za najboljšega češkoslovaškega hokejista leta. Leta 2004 je bil sprejet v Slovaški hokejski hram slavnih, leta 2010 pa še v Češki hokejski hram slavnih.

Pregled kariere (nepopoln)

|-
| Češkoslovaška
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 73
|
| 5
| 6
| 3
| 9
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Košice
| Češkoslovaška liga
| 76/77
|
|
| 48
| 26
| 74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 77
|
| 7
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Košice
| Češkoslovaška liga
| 79/80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 80
|
| 6
| 2
| 7
| 9
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Košice
| Češkoslovaška liga
| 82/83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 83
|
| 10
| 5
| 1
| 6
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Star Bulls Rosenheim
| Nemška liga
| 85/86
|
| 41
| 32
| 24
| 56
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Star Bulls Rosenheim
| Nemška liga
| 86/87
|
| 38
| 23
| 29
| 52
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Fife Flyers
| Britanska liga
| 88/89
|
| 34
| 88
| 73
| 161
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Streatham Redskins
| Britanska 2. liga
| 89/90
|
| 28
| 71
| 51
| 122
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 169
| bgcolor="#7FFF00" | 275
| bgcolor="#7FFF00" | 215
| bgcolor="#7FFF00" | 490
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 74
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Sklici

Glej tudi 
 Seznam slovaških hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovaški hokejisti
Olimpijski tekmovalci za Češkoslovaško
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1980
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1984
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Češkoslovaško
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Quebec Nordiques)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1982
Hokejisti HK Košice
Hokejisti Dukla Jihlava
Hokejisti Star Bulls Rosenheim
Hokejisti Wiener EV
Hokejisti Fife Flyers
Hokejisti Streatham Redskins
Sprejeti v Slovaški hokejski hram slavnih
Sprejeti v Češki hokejski hram slavnih